Блумвил има више значења:
 Блумвил (Њујорк)
 Блумвил (Охајо)